Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Wiciński – polski rzeźbiarz, rysownik, scenograf i poeta
 Iwo Wiciński – polski aktor